Губернатор Голландского Маврикия — официальное лицо, управлявшее Голландским Маврикием (ныне Республика Маврикий) во время голландского колониального владычества на острове между 1598 и 1718 годами. Остров находился под управлением Голландской Ост-Индской компании.

Список губернаторов Голландского Маврикия (1598–1710) 
Здесь приведен список губернаторов Голландского Маврикия с 1598 по 1710 годы.

Примечания 

История Маврикия